Bridgman peut faire référence à :
 Frederick Arthur Bridgman (1847–1928), peintre américain
 Laura Bridgman (1829-1889), américaine congénitalement sourde-muette et aveugle, ayant été la première patiente atteinte de déficits multisensoriels à recevoir une éducation en anglais,
 Nanie Bridgman (1907-1990), musicologue, conservatrice et écrivaine française,
 Percy Williams Bridgman (1882-1961), un physicien américain,
 Bridgman, un cratère lunaire,
 Bridgman, une ville du Michigan aux États-Unis.